Мачутадзе () — грузинская дворянская фамилия

 Мачутадзе — грузинский дворянский род, происходящий из Гурии, в Российской империи приравненный к князьям

Известные носители фамилии:
 Мачутадзе, Акакий — грузинский политик, губернатор Самцхе-Джавахетии (2017—2018) и Шида-Картли (2018).
 Мачутадзе, Михаил Бежанович (1844—?) — русский военачальник, полковник.
 Мачутадзе, Ника (род. 1992) — грузинский политик, депутат парламента Грузии 10-го созыва (с 2020).
 Мачутадзе, Паата (род. 1968) — советский и грузинский футболист.